Niemcy:
 Damm – dzielnica Aschaffenburga
 Damm – dzielnica Parchim

Osoby:
 Jürgen Damm – meksykański piłkarz
 Kazimierz Damm – polski oficer
 Martin Damm – czeski tenisista

Inne:
 Estrella Damm – hiszpańskie piwo
 Zwickauer Damm – stacja metra w Berlinie